Département d' Abengourou är ett departement i Elfenbenskusten.   Det ligger i distriktet Moyen-Comoé, i den sydöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden Yamoussoukro.

Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är februari, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är augusti, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Moyen-Comoé